Las tecnologías asistidas por computadora o Computer-aided technologies (CAx)  es el término amplio que se refiere al uso de tecnologías por computadora para ayudar en el diseño, análisis, y fabricación de productos.

Las herramientas avanzadas de CAx fusionan diferentes aspectos de la administración del ciclo de vida de productos (PLM), incluyendo el diseño, el análisis de elementos finitos (FEA), la manufactura, la planificación del producto y el producto.

 Diseño asistido por computadora (CAD)
 Diseño industrial asistido por computadora (CAID)
 Ingeniería asistida por computadora (CAE)
 Fabricación asistida por computadora (CAM)
 Ingeniería de software asistida por computadora (CASE)
 Mecánica de fluidos computacional (CFD)
 Manufactura integrada por computador (CIM)
 Control numérico computarizado (CNC)
 Automatización del diseño electrónico (EDA)
 Planificación de recursos empresariales (ERP)
 Análisis de elementos finitos (FEA)
 Ingeniería basada en el conocimiento (KBE)
 Administración de procesos de fabricación (MPM)
 Planificación de procesos de fabricación (MPP)
 Planificación de los requerimientos de material (MRP)
 Planificación de los recursos de fabricación (MRP II)
 Administración de los datos de producto (PDM)
 Administración del ciclo de vida de productos (PLM)

Referencias

Asistidas por computadora
Tecnologias asistidas por computadora